Троянкер — фамилия.
 Троянкер, Аркадий Товьевич (род. 1937) — советский и российский график, книжный иллюстратор.
 Троянкер, Бенедикт Устинович (1900—1938) — член Военного совета Московского военного округа, корпусной комиссар. 
 Троянкер, Раиса Львовна (1908—1945) — украинская советская поэтесса и журналистка.